Обижа — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на реке Абижа, в 11 км северо-западнее города Пскова и в 3 км севернее волостного центра, деревни Писковичи.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района